Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale Potito Starace 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Potito Starace (finale)
 Albert Montañés (quarti di finale)
 Viktor Troicki (semifinali)
 Jérémy Chardy (primo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2008